Daniel Ruiz puede referirse a:

 Daniel Ruiz La Rosa (1933-), antiguo futbolista peruano.
 Daniel Ruiz-Bazán (1951-), antiguo futbolista español.
 Daniel Ruiz García, escritor español.
 Daniel Ruiz Mulas (1982-), jugador español de fútbol americano.
 Daniel Ruiz Robinson (1986-), futbolista mexicano que juega de portero.
 Daniel Ruiz Rivera (2001-), futbolista colombiano que juega de mediocampista.